Киштелек () — город в Венгрии в медье Чонград, административный центр Киштелекского района.

История 
Деревня Киштелек впервые упоминается в хартии 1420 года.

1 марта 1989 года Киштелек получил статус города.

Согласно переписи 2001 года, в городе проживало 7573 человека, 99 % из которых были венграми.

Население

Города-побратимы

Примечания